Karimov est un patronyme dérivé du prénom Karim, et notamment porté par :

Patronyme
 Ilmir Karimov (né en 1959), joueur de hockey sur glace ouzbek ;
 Islom Karimov (1938-2016), homme politique ouzbek ;
 Ruslan Karimov (né en 1986), coureur cycliste ouzbek ;
 Sergueï Karimov (1986–2019), footballeur kazakh.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme azéri